Apophysomyces — рід грибів родини мукорові (Mucoraceae). Назва вперше опублікована 1979 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 18.10.2019 налічує 6 видів роду Apophysomyces:

Примітки

Джерела 
 Misra, P.C.; Srivastava, K.J.; Lata, K. 1979. Apophysomyces, a new genus of the Mucorales. Mycotaxon. 8(2):377-382 - P.377

Роди грибів
Мукоральні